Великі Юначки:
 Великі Юначки — село в Україні, Хмельницька область
 Великі Юначки — зупинний пункт Південно-Західної залізниці